Hudler est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1868-1905), médailleur et sculpteur allemand ;
 Jiří Hudler (1984-), joueur de hockey sur glace tchèque ;
  (1960-), joueur américain de baseball et commentateur sportif.

Patronyme germanique